Ptaki:
 Fulmar zwyczajny, petrel – ptak z rodziny burzykowatych
Jest to również nazwa innych ptaków z tej rodziny:
 Petrel antarktyczny
 Petrel antylski
 Petrel bermudzki
 Petrel czapeczkowy
 Petrel galapagoski
 Petrel reliktowy
 Petrel śnieżny
 Petrel wulkaniczny

Inne:
 USS Petrel – amerykańskie okręty
 Petrel – argentyńska stacja antarktyczna
 Petrel – brytyjska rakieta sondażowa
 Petrer albo Petrel – gmina w Hiszpanii